Die Ballade von Narayama ( Narayama bushikō) ist der Titel folgender Werke:

Die Ballade von Narayama, eine Erzählung von Shichirō Fukazawa
 Die Ballade von Narayama (1958), Film von Keisuke Kinoshita
 Die Ballade von Narayama (1983), Film  von Shōhei Imamura